Състезанието по волейбол за мъже на олимпиадата в Пекин ще се проведе от 10 до 24 август 2008 в Столичния закрит стадион и Техническия институт в Пекин.

Общо дванадесетте отбора са разделени в две групи от по 6 отбора. От всяка група към финалите продължават 4 отбора.

Първи етап

Група А 
{| border="0"
|

10 август, 2008

12 август, 2008

14 август, 2008

16 август, 2008

18 август, 2008

Група Б 

10 август, 2008

12 август, 2008

14 август, 2008

16 август, 2008

18 август, 2008

Финали

Мач за трето място 
24 август, 2008

Летни олимпийски игри 2008